Hans Tichy ist der Name folgender Personen:

* Hans Tichy (Maler) (1861–1925), österreichischer Maler
 Hans Tichy (Mediziner) (1888–1970), deutscher Orthopäde und Rheumatologe